Змагання з ковзанярського спорту серед чоловіків на дистанції 1500 метрів на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 13 лютого в місті Каннин (Південна Корея).

Розклад 
Час UTC+8

Результати 

Заїзди розпочались о 20:00.

Примітки